CheckInstall — компьютерная программа для Unix-подобных операционных систем, созданная с целью облегчить установку и удаление программного обеспечения, скомпилированного из исходных кодов, используя при этом родную для дистрибутива систему управления пакетами. После компиляции программного обеспечения checkinstall может автоматически сгенерировать Slackware-, RPM- или Debian-совместимый пакет, который впоследствии может быть полностью удалён через соответствующий менеджер пакетов. Эта возможность является предпочтительной при установке любых пакетов.

См. также 
 Advanced Packaging Tool
 Dpkg
 Yum

Примечания

Ссылки 
 Обзор программы

Debian
RPM